Reimer steht für:
 Reimer (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Reimer von Wiemerstedt, legendäre Figur in der Schlacht bei Hemmingstedt
 Haarmann & Reimer, Unternehmen der Duft- und Geschmackstoffindustrie
 Reimer-Tiemann-Reaktion, Namensreaktion in der Organischen Chemie
 Verlag Georg Reimer, deutscher Wissenschaftsverlag
 Dietrich Reimer Verlag, Berliner Wissenschaftsverlag
 Robert Reimer, Spandauer Postkartenverlag
 Mount Reimer, Berg im westantarktischen Ellsworthland

Siehe auch:
 Reimar
 Reimers
 Rymer